A TV Kraft egy magyarországi, körzeti, kereskedelmi televíziós csatorna, amely a műsor nagy részében kizárólag Creative Commons licenccel ellátott és nagyrészt angol nyelvű tartalmakat fog sugározni.

A csatorna üzemeltetője Szokol Ádám.

Története 
Szokol Ádám azzal a céllal hozta létre a csatornát, hogy internetes tartalmak, így különösen YouTube- és TikTok-videók, valamint kis- és amatőrfilmek, valamint Creative Commons alatt licencelt videók bekerülhessenek, ezzel átalakítva a televíziós piacot, így a csatorna hivatalos oldalán bárki beküldheti Creative Commons licenc alatt licencelt videóját.

A televízió 2023. március 1-től kapott engedélyt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól a működésre.

Lefedettsége 
A csatorna előreláthatólag lefedi majd a Vodafone Magyarország és a DIGI teljes szolgáltatói lefedettségét.

TV Kraft Fórum 
Jelenleg egy több mint 100 témával foglalkozó fórum üzemel TV KRAFT Fórum néven, amelyet a televíziós csatorna üzemeltetője üzemel.

Jegyzetek

Források 
 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos weboldala
 TV Kraft hivatalos weboldal
 TV Kraft Fórum weboldal
 NMHH nyilvántartásba vételi okirat | betekinthető változat